2010 Голяма награда на Австралия е 26-о за Голямата награда на Австралия и втори кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 28 март 2010 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Репортаж 
Състезанието е спечело от миналогодишния победител през 2009 световния шампион Дженсън Бътън от Макларън-Мерцедес. Втори остана Роберт Кубица от Рено, а трети остана Фелипе Маса от Ферари. Победителя от миналия старт Фернандо Алонсо остана на четвърта позиция, докато седемкратния шампион в тези серии Михаел Шумахер остана на 10-а позиция след като още на първия завой в 1-вата обиколка се удариха с Фернандо Алонсо коствайки на германеца място в шестицата заради спирането в бокса за ново крило и воденето на колата за сигурност. Причината сейфти кара да бъде на трасето е тежкият инцидент на Камуи Кобаяши, губейки контрол и се удари с Уилямс-а на Нико Хюкенберг, и завъртането на Себастиен Буеми на същия завой.

Пол-ситерът Себастиан Фетел който водеше от старта на състезанието се завъртя поради повреда на колелото най-вероятно в задната част на болида RB6 коствайки победата за отбора в 25-а обиколка. Драмата не е приключила за австрийския отбор след като Марк Уебър е в инцидент с късно спрелия на 5-и завой пилот на Макларън Луис Хамилтън в опита да изпревари Фернандо Алонсо за 4-тата позиция в пред-последната обиколка. С тази победа Дженсън Бътън се изкачи в класирането на 3-та позиция но Фернандо Алонсо остава на лидерска позиция при пилотите с 37 точки.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия